El ratpenat fumat oriental (Furipterus horrens) és una espècie de ratpenat de la família dels furiptèrids, que pertany al gènere monotípic Furipterus. Viu a Costa Rica, el Brasil, Veneçuela, Colòmbia, l'Equador, Surinam, Guaiana francesa, Guyana, Panamà, Trinitat i Tobago i el Perú.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

Nataloïdeus